Kachelhoffer ist der Familienname von:

 An-Li Kachelhoffer (* 1987), südafrikanische Radrennfahrerin
 Hanco Kachelhoffer (* 1985), südafrikanischer Radrennfahrer